Plicaturopsis  D.A. Reid – rodzaj  grzybów z rzędu pieczarkowców (przynależność do rodziny bliżej nieokreślona). Należą do niego tylko dwa gatunki, w Polsce występuje jeden.

Gatunki 
 Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid 1964 – fałdówka kędzierzawa
 Plicaturopsis scarlatina P.K. Buchanan & Hood 1992 
Wykaz gatunków (nazwy naukowe) na podstawie Index Fungorum. Nazwa polska według checklist W. Wojewody.

Przypisy 

Pieczarkowce